Schlagerparade – film del 1953 diretto da Erik Ode
 Schlagerparade – film del 1960 diretto da Franz Marischka